Libra – jednostka wagi oraz przyrząd do ważenia w starożytnym Rzymie (zobacz też: Miary rzymskie).
 Libra – powieść z 1988 roku.
 Libra – miara ilości papieru.
 Libra – waga z 2 szalami zawieszonymi na poziomej belce.
 Libra – łacińska nazwa gwiazdozbioru Wagi.
 Libra – album muzyczny Toni Braxton
 Libra – album muzyczny Horrida
 Libra – polskie wydawnictwo
 Libra – program biblioteczny firmy MOL sp. z o.o.
 Partia Liberalnych Demokratów (LIBRA) – chorwacka partia polityczna
 Libra – polski odbiornik telewizyjny produkowany przez WZT